Morrinhos è un nome geografico di lingua portoghese e può riferirsi a:

 Morrinhos, un comune del Brasile nello stato del Ceará.
 Morrinhos, un comune del Brasile nello stato del Goiás.